Башни — множественное число от слова «башня».
 Башни — название настольной игры «столбовые шашки».

 Башни — деревня, Светлосельский сельсовет Шумилинского района Витебской области
 Башни — деревня, Язвинский сельсовет Шумилинского района Витебской области